Făurei, città del Distretto di Brăila
Făurei, comune del Distretto di Neamț